1U désigne :

 Une unité de rack (). Elle désigne la hauteur d'un équipement électronique conçu pour être monté dans un rack.